Jimena Pérez puede referirse a:

 Jimena Pérez de Vaca (1980), periodista mexicana.
 Jimena Pérez Blanco (1997), nadadora española.